Noll kan syfta på:

 Noll (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Noll (sång av Dia Psalma) – en sång från 1994 av Dia Psalma
 Noll (musikalbum)  – ett musikalbum från 1990 av Thomas Di Leva
 Noll (vattendrag) – ett vattendrag i Kamerun
 Nolledare – en ledare som är ansluten till neutralpunkten i ett elektriskt system, se Neutralledare
 Nolldelare – ett begrepp i ringteori
 Nollelement – inom matematiken en speciell sorts element i en mängd med avseende på en binär operator på mängden
 Nollfaktorlagen – ett begrepp inom algebra
 Nollhypotes – ett begrepp inom hypotesprövning inom ramen för statistik
 Nollmatris – en matris med endast nollor som element inom matematik
 Nollsummespel – summan av vinsten och förlusten i spelet alltid är noll för varje tänkbar strategi spelarna kan använda sig av
 Noll-skala – en skala för modelljärnvägar, se 0-skala
 Nollvektor – i linjär algebra en vektor bestående endast av nollor
 Noll med snedstreck – tecknet ”0” med snedstreck för att särskilja det från bokstaven ”O”

Se även 
 0 (olika betydelser)